Финал Кубка африканских наций 1996 года — решающий футбольный матч Кубка африканских наций 1996, который состоялся 3 февраля на стадионе «FNB» в Йоханнесбурге между сборными ЮАР и Туниса. Победителем матча со счётом 2-0 стала сборная ЮАР, которая впервые стала победителем этого турнира.

Сборная ЮАР как победитель Кубка африканских наций 1996 будет представлять Африканскую конфедерацию футбола (КАФ) на Кубке конфедераций 1997.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Ссылки 
 Africa Cup 1996 South Africa » Final » South Africa - Tunisia 2:0

Финал
Футбол в Африке в 1996 году
Февраль 1996 года
События 3 февраля
Международные спортивные соревнования в Йоханнесбурге
Сборная Туниса по футболу
Матчи сборной ЮАР по футболу
Международные соревнования по футболу в ЮАР
Спорт в Тунисе в 1996 году
Спорт в ЮАР в 1996 году